W Polsce 
 Krośnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Krościenko nad Dunajcem 
 Krośnica – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Izbicko
 Krośnica – gromada w powiecie strzeleckim
 Krośnica – potok, dopływ Dunajca